August Potocki (1806–1867) – ziemianin, powstaniec listopadowy
 August Potocki (1847–1905) – hrabia Gucio, organizator wyścigów konnych w Warszawie